Hein de Vries kan betrekking hebben op de volgende personen:

 Henry Lucien de Vries, gouverneur van Suriname (1909-1987)
 Hein de Vries (diplomaat) (°1950), Nederlands diplomaat en zoon van Henry Lucien de Vries
 Hein de Vries (hoogleraar), Hoogleraar Kankerpreventie en gezondheidsbevordering